Peter Edgcumbe ist der Name folgender Personen:

* Peter Edgcumbe (Politiker, 1477) (auch Piers Edgcumbe; 1477–1539), englischer Politiker und Militär
 Peter Edgcumbe (Politiker, um 1536) (auch Piers Edgcumbe; um 1536–1608), englischer Politiker